donker kroeskopje
 gehoekt kroeskopje
 gespikkeld kroeskopje
 gewoon kroeskopje
 Italiaans zandkroeskopje
 ivoorkroeskopje
 licht kroeskopje
 okerkleurig kroeskopje
 oranjebruin kroeskopje
 satijnkroeskopje
 zandkroeskopje